Псахаропулос — :
 Псахаропулос, Джордж  (род. 1937) — греческий экономист.
 Псахаропулос, Никос (1928—1989) — американский театральный продюсер.